Дитенхајм може бити:

 Дитенхајм (Баден-Виртемберг), град у округу Алб-Донау-Крајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Дитенхајм (Баварска), општина у округу Вајсенбург-Гунценхаузен, у њемачкој покрајини Баварска.